Martin Steinegger, švicarski hokejist, * 15. februar 1972, Biel, Švica.

Steinegger je celotno kariero igral v švicarski ligi za kluba EHC Biel in SC Bern. Kariero je začel pri klubu EHC Biel, po petih sezonah prestopil v SC Bern, za katerega je odigral petnajst zaporednih sezon, za zadnje štiri sezone pa se je vrnil v EHC Biel. Skupno je v švicarski ligi odigral 843 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 85 golov in 199 podaj, ter 165 tekem končnice, na katerih je dosegel 21 golov in 40 podaj. V sezonah 1996/97 in 2003/04 je z Bernom osvojil naslov švicarskega državnega prvaka. Upokojil se je po sezoni 2011/12 star štirideset let.

Za švicarsko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 2002, kjer je z reprezentanco osvojil enajsto mesto, in enajstih svetovnih prvenstvih, od tega desetih elitne divizije, skupno pa je za reprezentanco odigral 219 tekem.

Pregled kariere

|-
| Švica
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 90
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Biel
| Švicarska liga
| 90/91
|
| 34
| 0
| 0
| 0
|
| 8
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| EHC Biel
| Švicarska liga
| 91/92
|
| 35
| 4
| 2
| 6
|
| 42
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|-
| Švica
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 92
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Biel
| Švicarska liga
| 92/93
|
| 33
| 2
| 9
| 11
|
| 53
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 6
|-
| Švica
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| -4
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Biel
| Švicarska liga
| 93/94
|
| 36
| 5
| 5
| 10
|
| 80
|
| 6
| 5
| 1
| 6
|
| 26
|-
| EHC Biel
| Švicarska liga
| 94/95
|
| 36
| 5
| 7
| 12
|
| 44
|
| 11
| 2
| 4
| 6
|
| 20
|-
| SC Bern
| Švicarska liga
| 95/96
|
| 36
| 6
| 13
| 19
|
| 62
|
| 7
| 1
| 0
| 1
|
| 8
|-
| SC Bern
| Evropska liga
| 96/97
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| +1
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Bern
| Švicarska liga
| 96/97
|
| 43
| 2
| 11
| 13
|
| 64
|
| 13
| 3
| 3
| 6
|
| 18
|-
| Švica
| Svetovno prvenstvo B
| 97
|
| 7
| 0
| 3
| 3
| +2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Bern
| Evropska liga
| 97/98
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -4
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Bern
| Švicarska liga
| 97/98
|
| 37
| 5
| 12
| 17
|
| 62
|
| 7
| 1
| 0
| 1
|
| 8
|-
| Švica
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 9
| 2
| 1
| 3
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Bern
| Švicarska liga
| 98/99
|
| 42
| 10
| 13
| 23
|
| 80
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 16
|-
| Švica
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -2
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Bern
| Švicarska liga
| 99/00
|
| 44
| 8
| 10
| 18
| +10
| 70
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| -7
| 16
|-
| Švica
| Svetovno prvenstvo A
| 00
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Bern
| Švicarska liga
| 00/01
|
| 41
| 4
| 14
| 18
| +15
| 89
|
| 10
| 4
| 4
| 8
| +7
| 18
|-
| Švica
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Bern
| Švicarska liga
| 01/02
|
| 43
| 8
| 16
| 24
|
| 116
|
| 6
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|-
| Švica
| Olimpijske igre
| 02
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švica
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| +2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Bern
| Švicarska liga
| 02/03
|
| 44
| 6
| 7
| 13
|
| 99
|
| 13
| 2
| 3
| 5
|
| 26
|-
| Švica
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| -3
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Bern
| Švicarska liga
| 03/04
|
| 36
| 4
| 15
| 19
|
| 80
|
| 15
| 0
| 5
| 5
|
| 56
|-
| Švica
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 7
| 0
| 1
| 1
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Bern
| Švicarska liga
| 04/05
|
| 44
| 8
| 16
| 24
|
| 72
|
| 11
| 1
| 4
| 5
|
| 31
|-
| SC Bern
| Švicarska liga
| 05/06
|
| 39
| 0
| 6
| 6
|
| 56
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 33
|-
| Švica
| Svetovno prvenstvo A
| 06
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Bern
| Švicarska liga
| 06/07
|
| 35
| 1
| 6
| 7
|
| 58
|
| 17
| 0
| 1
| 1
|
| 28
|-
| Švica
| Svetovno prvenstvo A
| 07
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -1
| '''6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Bern
| Švicarska liga
| 07/08
|
| 38
| 1
| 5
| 6
|
| 95
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 12
|-
| EHC Biel
| Švicarska liga
| 08/09
|
| 26
| 1
| 7
| 8
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Biel
| Švicarska liga
| 09/10
|
| 48
| 4
| 10
| 14
|
| 112
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 6
|-
| EHC Biel
| Švicarska liga
| 10/11
|
| 46
| 1
| 14
| 15
|
| 54
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| EHC Biel
| Švicarska liga
| 11/12
|
| 26
| 0
| 1
| 1
|
| 55
| 
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 891
| bgcolor="#7FFF00" | 90
| bgcolor="#7FFF00" | 207
| bgcolor="#7FFF00" | 297
| bgcolor="#7FFF00" | +17
| bgcolor="#7FFF00" | 1591
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 166
| bgcolor="#7FFF00" | 23
| bgcolor="#7FFF00" | 35
| bgcolor="#7FFF00" | 58
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 346
|}

Viri 
 
 

Živeči ljudje
Švicarski hokejisti
Olimpijski tekmovalci za Švico
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Švicarski hokejski reprezentanti
Hokejisti EHC Biel
Hokejisti SC Bern